Николай Зеленов:
 Зеленов, Николай Александрович (1932—2019) — советский организатор и руководитель производства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 
 Зеленов, Николай Андрианович (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Зеленов, Николай Поликарпович (1887—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.